El nombre Jesper Knudsen puede referirse a las siguientes personas:
Jesper Knudsen, jugador de bádminton danés;
Jesper Knudsen, pintor danés.